Первая лига СР Югославии по футболу 1998/1999 () — 7-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 7 августа 1998 года и был прерван 20 марта 1999 года из-за бомбардировок Югославии. 12 июня 1999 года клуб «Партизан» был объявлен чемпионом Югославии в сезоне 1998/99.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1998/1999
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1998 году
1999 год в Югославии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999